Pindar ist der Name folgender Personen:

 Pindar, griechischer Dichter
 John S. Pindar (1835–1907), US-amerikanischer Politiker

Pindar bezeichnet die folgenden geographischen Objekte:

 Pindar (Western Australia), Ortschaft in Australien
 Pindar (Fluss), Fluss in Indien

Siehe auch:
 Pintar
 (5928) Pindarus, Asteroid des Hauptgürtels